Bellmeade ist der Name mehrerer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Bellmeade (Virginia), im Chesterfield County
 Bellmeade (West Virginia), im Mason County

Siehe auch:
 Bellmead
 Bellemeade
 Bellmeade